Digitaal audiomontagesysteem (Digital Audio Workstation), software/hardwaresysteem waarbij de computer gebruikt wordt bij het creëren, bewerken en weergeven van digitale audio
DAW (Coventry), een Brits historisch motorfietsmerk
DAW (München), een Duits historisch motorfietsmerk
DAW (voetbalclub), de voetbalvereniging van het dorp Schaijk
DAW (zwemclub), een zwemclub uit Alkmaar